Da capo:

 Da capo (музыкальный термин) — термин музыкальной нотации.
 Da capo (цирковой термин) — цирковой термин.
 Ария da capo — музыкальная форма эпохи барокко.
 Da Capo Press — американское книгоиздательство.
 Da Capo (альбом Ace of Base) — альбом 2002 года шведской поп-группы Ace of Base.
 Da Capo (альбом Love) — альбом 1967 года американской рок-группы Love.
 D.C. ~Da Capo~ — аниме и видеоигра.
 Da capo (лейбл) — датский звукозаписывающий лейбл классической музыки.
 Da Capo - венгерская симфорок-группа